Le château de Bussière est le nom de différents châteaux en France:
Château de Bussière à La Tagnière en Saône-et-Loire,
 Château de Bussière à Loches à Indre-et-Loir,
 Château de Bussière à Meudon dans les Hauts-de-Seine,
 L'ancienne abbaye de Bussières-les-Nonains aussi appelée château de Bussières, à Saint-Désiré dans l'Allier.

Bussières